Ribatejo - Província portuguesa
 Ribatejo (concelho) - antigo concelho medieval da Margem Sul, com sede em Alhos Vedros e em Sabonha

O nome Ribatejo surge também em nomes compósitos de localidades:
 Aldeia Galega do Ribatejo - antiga designação da cidade do Montijo
 Alverca do Ribatejo - freguesia sede de cidade no concelho de Vila Franca de Xira
 Benfica do Ribatejo - freguesia sede de vila no concelho de Almeirim
 Castanheira do Ribatejo - freguesia sede de vila no concelho de Vila Franca de Xira
 Glória do Ribatejo - freguesia sede de vila no concelho de Salvaterra de Magos
 Praia do Ribatejo - freguesia no concelho de Vila Nova da Barquinha

Ou pode querer referir-se à:

 Autoestrada do Ribatejo (A10) - autoestrada de Portugal

Desambiguação